Sangu ist:

 Sangu (Gabun), eine Bantusprache in Gabun
 Sangu (Tansania), eine Bantusprache in Tansania
 Sangu (Volk), eine Ethnie in Tansania
 Sangu (Fluss), ein Fluss in Bangladesch
 Sangu (Priester), ein sumerisches Priesteramt

Es ist der Familienname von:
 Elçin Sangu, türkische Schauspielerin und Model
 James Dominic Sangu (1920–1998), tansanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Mbeya
 Liberatus Sangu (* 1963), tansanischer Bischof